Garz (Usedom), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Garz/Rügen, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Groß Garz, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Garz (Havelberg), een plaats en voormalige gemeente in Saksen-Anhalt